Сімович, Симович () - сербське і українське прізвище. Відомі носії:

 Сімович Василь Іванович (1880—1944) — український мовознавець, філолог і культурний діяч, дійсний член НТШ.
 Симович Любомир (, нар. 1935) — сербський письменник.
 Сімович Михайло Іванович (1869—1953) — церковний і педагогічний діяч Буковини.
 Сімович Оксана Іванівна (1914—1986) — скрипаль і педагог.
 Сімович Роман Аполлонович (1901—1984) — український композитор.

Українські прізвища